Nahan steht für:
 Nahan (Indien), eine Stadt im indischen Bundesstaat Himachal Pradesh

Nahan ist der Familienname folgender Personen:
 Stu Nahan (1926–2007), US-amerikanischer Sportkommentator und Schauspieler